Консуэгра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 358 км². Население — 10945 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Покровителями города считаются Кристо де ла Вера Крус и Нуэстра Сеньора де ла Бланка.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Consuegra Medieval 

Муниципалитеты Толедо